Curious (parfum), een parfum, uitgebracht onder de naam van Britney Spears
 Curious (single), de tweede single van Tony Yayo's debuutalbum Thoughts Of A Predicate Felon